Chaix est un nom de lieu et un nom de famille.

Toponyme 

 Chaix, commune française, située dans le département de la Vendée.

Patronyme 

 Cyprien Chaix (1821-1899), homme politique français ;
 Dominique Chaix (1730-1799), abbé, botaniste français ;
 Georges Chaix (1784-1834), peintre franco-suisse ;
 Jean-Louis Chaix, maire des Mées (Alpes-de-Haute-Provence) de 1921 à 1928 ;
 Joseph Chaix, fondateur de la Banque Chaix (1924) ;
 Jules Chaix-Ruy (1896-?), philosophe politique français ;
 Louis Chaix (1744-1811), peintre du palais Borély à Marseille ;
 Louis Chaix (), photographe de cinéma français ;
 Ludovic Chaix (1971-), entraîneur français de rugby à XV et de rugby à sept ;
 Marie Chaix (1886-1955), femme politique française ;
 Marie Chaix (1942-), femme de lettres française, secrétaire de la chanteuse Barbara ;
 Napoléon Chaix (1807-1865), imprimeur français, fondateur de l'Imprimerie Centrale des Chemins de Fer (1845) ;
 Nathalie Chaix, directrice de musée et romancière ;
  ;
 Thierry Chaix (1962), joueur professionnel français de hockey sur glace ;
 Yves Chaix (1936), peintre surréaliste français ;
 Gustave Louis Chaix d'Est-Ange (1800-1876), avocat et homme politique français ;
 Gustave Gaspard Chaix d'Est-Ange (1832-1887), avocat français, député sous le Second Empire, fils du précédent ;
 Gustave Chaix d'Est-Ange (1863-1923), généalogiste français, fils du précédent.

Entreprise 

 Banque Chaix, aujourd'hui filiale du groupe BPCE
 Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés, créé par Philippe Chaix et Jean-Paul Morel
 Librairie Chaix, ancien éditeur de nombreux ouvrages sur les chemins de fer

Homonymie de patronyme